Channel One Cup 2011 spelades under perioden 15 - 18 december 2011, spelplatserna var Chodynka Arena i Moskva, Ryssland, samt en utbruten match som spelades i Arena Chomutov, Chomutov, Tjeckien. Sverige vann turneringen, som även ingick som andra delturneringen i Euro Hockey Tour 2011/2012.

Tabell

Resultat

Utmärkelser 

Turneringens arrangörer röstade fram följande spelare:
 Bäste målvakt:  Viktor Fasth
 Bäste försvarsspelare:  Staffan Kronwall 
 Bäste anfallsspelare:  Aleksandr Radulov
 Mest värdefulla spelare:  Zbyněk Irgl

Poängliga 
Förklaringar: GP: Spelade matcher, G: Antal gjorda mål, A: Antal assist, Pts: Antal gjorda poäng, PIM: Utvisningsminuter

Se även
Channel One Cup
Czech Hockey Games
Euro Hockey Tour
Karjala Tournament
Oddset Hockey Games

Referenser 

2011 i Tjeckien
2011 i Ryssland
Euro Hockey Tour 2011/2012
Sport i Chomutov
Sportevenemang i Moskva
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland
Moskva under 2000-talet